Østrigs Bundesliga 2014-15 er det 103. udgave af den bedste fodboldrække i Østrig. Den styres af Østrigs fodboldforbund.

Hold

Stadion og lokationer

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
2014-15 (Østrig)